Stürtz oder Sturtz ist:

Familienname folgender Personen:

 Bernhard Stürtz (1845–1928), deutscher Paläontologe und Unternehmer
 Christian David Sturtz (1753–1834), deutscher Jurist und Politiker, Abgeordneter des ersten Bayerischen Landtags
 Emmerich Stürtz (1811–1898), Landrat des Kreises Düren
 Emil Stürtz (1892–1945, Todestag amtlich festgelegt), NSDAP-Gauleiter
 Georg Sturtz (1490–1548), deutscher Arzt, Humanist, Hochschullehrer
 Gustav Stürtz (* 1915), ehemaliger Abgeordneter des Hessischen Landtags (NPD)
 Heinrich Stürtz (* um 1812; † 1863), Preußischer Staatsanwalt und von 1848 bis 1850 Polizeidirektor und zugleich Landrat des Stadtkreises Aachen
 Heinrich Stürtz (Drucker), Druckereibesitzer in Würzburg; siehe Geschichte Würzburgs#Würzburg im Kurfürstentum und Königreich Bayern
 Peter Stürtz (1947–2005), deutscher Bergrennfahrer und Rennwagenkonstrukteur

Außerdem:
 Stürtz Verlag, traditionsreicher Würzburger Verlag, siehe Verlagshaus Würzburg

Siehe auch:
 Stürz
 Sturz